Hospice peut être un nom commun ou un nom propre.

Nom commun 
En tant que nom commun, un hospice est l'ancien nom d'hôpitaux, d'hôtels, de monastères, de maisons de retraite ou encore de gîtes pour pèlerins ou randonneurs. 

Voir aussi : Histoire de l'hôpital.

Quelques hospices

Belgique
 Hospice Pachéco, à Bruxelles

France
 Hospices de Beaune
 À Lille :
 Hospice Comtesse
 Hospice Gantois
 Hospice général de Lille
 Hospice général de Tourcoing
 Hospice Saint-Louis, à Caen
 Hospices civils de Lyon
 Hospice de Soubise (Charente-Maritime)

Pays-Bas
 Hospice de Saint-Éloi, à Utrecht

Suisse
 Hospice du Grand-Saint-Bernard
 Hospice du Simplon

Nom propre
En tant que nom propre, il est utilisé comme prénom et toponyme.

Prénom 
 Hospice (), évangélisateur des envahisseurs lombards aux environs de Nice, fêté le .
 Hospice-Anthelme Verreau, historien canadien.

Toponyme 
 Hospice de France, lieu-dit situé sur la commune de Bagnères-de-Luchon dans le département de la Haute-Garonne en France.
 Île de l'Hospice, île fluviale française de la Marne située sur le territoire communal de Saint-Maurice (Val-de-Marne).

Notes et références